Dmitrij Giennadjewicz Ipatow, ros. Дмитрий Геннадьевич Ипатов (ur. 30 czerwca 1984 w Magadanie) – rosyjski skoczek narciarski, reprezentant OSVSM Magadan.

Przebieg kariery 
W Pucharze Świata zadebiutował 29 listopada 2003 w Ruce, gdzie zajął 41. miejsce. Pierwszy punkt w Pucharze Świata zdobył 29 grudnia 2003 podczas rozgrywanego systemem KO, pierwszego konkursu Turnieju Czterech Skoczni.

W 2005 podczas konkursu Pucharu Kontynentalnego na średniej skoczni w Seefeld odniósł pierwsze, a jednocześnie jak dotąd jedyne zwycięstwo w międzynarodowych zawodach. 30 i 31 lipca 2005 podczas letniego Pucharu Kontynentalnego dwa razy zajął piątą pozycję. 10 września 2005 w Hakubie podczas konkursu Letniego Grand Prix zajął czwarte miejsce, przegrywając tylko z Jakubem Jandą, Janne Happonenem i Thomasem Morgensternem. Dzień później był 10.

Podczas Pucharu Świata w sezonie 2005/2006 startował tylko w konkursach drużynowych. W Letnim Grand Prix 2006 niemal w każdym konkursie zajmował miejsca w czołowej 30. 2 września 2006 w Kranju zajął siódme miejsce. 9 września 2006 na skoczni w Hakubie zajął piąte miejsce, tuż za Janne Happonenem, Wolfgangiem Loitzlem, Antonínem Hájkiem i Noriaki Kasai. 11 marca 2007 w zawodach PŚ w Lahti zajął najwyższe w karierze 5. miejsce.

W 2007 w Planicy skoczył 204 m co jest jego rekordem życiowym.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty D. Ipatowa na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 2005  Oberstdorf – 40. miejsce (K-90), nie zakwalifikował się (K-120)
 2007  Sapporo – 17. miejsce (K-120), 9. miejsce (K-90)
 2009  Liberec – nie zakwalifikował się (K-90)
 Drużynowo
 2005  Oberstdorf – 5. miejsce (K-90), 6. miejsce (K-120)
 2007  Sapporo – 6. miejsce

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich 
 Indywidualnie
 2004  Planica – 39. miejsce
 2006  Tauplitz – nie zakwalifikował się
 2008  Oberstdorf – 37. miejsce
 2012  Vikersund – nie zakwalifikował się
 Drużynowo
 2004  Planica – 7. miejsce
 2006  Tauplitz – 7. miejsce
 2012  Vikersund – 9. miejsce

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 2002  Schonach – 47. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w pierwszej dziesiątce konkursów Pucharu Świata 
  Klingenthal – 7 lutego 2007 (9. miejsce)
  Lahti – 11 marca 2007 (5. miejsce)
  Oslo – 17 marca 2007 (7. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Seefeld – 1 stycznia 2005 (1. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Rekordy skoczni

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Rosyjscy olimpijczycy
Rosyjscy skoczkowie narciarscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1984
Ludzie urodzeni w Magadanie
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2007